

Musica 
 Fried – album di Julian Cope del 1984
 Fried – gruppo musicale britannico

Persone 
 Alfred Hermann Fried (1864-1921) – giornalista ed esperantista austriaco
 Charles Fried (1935) – giurista, avvocato e filosofo ceco naturalizzato statunitense
 Elaine Marie Catherine Fried, nota come Elaine de Kooning (1918-1989) – pittrice e scultrice statunitense
 Erich Fried (1921-1988) – poeta austriaco naturalizzato britannico
 Hédi Fried (1924-2022) – scrittrice romena naturalizzata svedese
 Heinrich Jakob Fried (1802-1870)- pittore tedesco
 Klára Fried-Bánfalvi (1931-2009) – canoista ungherese
 Michael Fried (1939) – critico d'arte e storico dell'arte statunitense
 Miriam Fried (1946) – violinista e docente israeliana di origine rumena
 Nicolás Alejandro Massú Fried (1979) – allenatore di tennis ed ex tennista cileno
 Oskar Fried (1871-1941) – direttore d'orchestra e compositore tedesco
 Stephen Fried (1958) – giornalista investigativo statunitense

Altro 
 Fried Coke (Coca-Cola fritta) – snack statunitense creato nel 2006